Sūduva steht für:

 Sudauen, eine historische Landschaft in Ostmitteleuropa
 Sūduva-Mantinga, Basketballverein aus Marijampolė
 Sūduva Marijampolė, Fußballverein aus Marijampolė